El Campillo ist der Name mehrerer Gemeinden in Spanien:

 El Campillo (Huelva), Gemeinde (Municipio) in Huelva, Spanien
 El Campillo (Valladolid), Gemeinde (Municipio) in Valladolid, Spanien
 El Campillo (Zamora), Ort in der Gemeinde San Pedro de la Nave-Almendra, Provinz Zamora, Spanien
 El Campillo de la Jara, Gemeinde (Municipio) in Toledo, Spanien

El Campillo steht für:
 El Campillo (El Escorial), Palast in der Gemeinde El Escorial in der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Spanien